Le terme  peut faire référence à :
 I'll Be Back (1964) : une chanson des Beatles,
  (« je reviendrai ») : une phrase culte associée généralement à l'acteur américain Arnold Schwarzenegger,
  (1991) : une chanson parodique liée à la phrase culte,
  (2010) : une chanson du groupe coréen 2PM.